Все́волод Петро́в:
 Петров, Всеволод Алексеевич (1896—1955) — советский палеоботаник.